Guillermo Fayed – ex sciatore alpino francese
 Tha'er Fayed Al Bawab – calciatore giordano

Pagine correlate
Al-Fayed